Тунел де Потрериљо има више значења:

 Тунел де Потрериљо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тунел де Потрериљо (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику